Ахалчи () — село в Хунзахском районе республики Дагестан. Административный центр сельского поселения Ахалчинский сельсовет.

География 
Село расположено на Хунзахском плато, возле речки Тобот.

Население 

Большинство населения составляют аварцы.

Известные уроженцы 
 Казиев Гусейн Гусейнович — Народный артист Дагестана.

Примечания

Ссылки 
 Сабир Нурмагомедов  // Журнал «Лицо Кавказа»
 История школы с. Ахалчи  на сайте odnoselchane.ru.

Населённые пункты Хунзахского района